San Cesidio martire – martire cristiano del III secolo
 San Cesidio da Fossa – martire cattolico del XX secolo